Bactria är ett släkte av tvåvingar. Bactria ingår i familjen rovflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Rovflugor